Drion bezeichnet:
 Drion (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Clouère

Drion ist der Familienname folgender Personen:
 Frans Drion (1874–1948), niederländischer Autor, Redakteur, Buchhalter, Politiker, Lehrer, Versicherungsberater und Anarchist
 Jacques Drion (1921–1958), französischer Motorradrennfahrer